E-Doping steht für die Verwendung von unzulässigen elektronischen und elektrisch betriebenen Hilfsmitteln im Sport:
 E-Doping im Schachsport bezeichnet die Zuhilfenahme von Schachcomputern im Wettkampf.
 Motor-Doping ist eine Form des E-Dopings im Radsport, bei der elektrisch betriebene Hilfsmotoren im Wettkampf verwendet bzw. bereitgestellt werden.